Due unità della Marina militare sovietica hanno portato il nome di Červona Ukraina:

 Červona Ukraina – incrociatore leggero della classe Admiral Nachimov, varato nel 1915 e affondato nel 1941.

 Červona Ukraina – incrociatore lanciamissili della classe Slava, varato nel 1983, rinominato Varâg nel 1990 e ancora in servizio con la Marina russa.